UV-filter kan vara
 Solskyddsmedel för människans hy
 Färgfilter för kameraobjektiv
 UV-behandling för att oskadliggöra mikrober